Польский композитор Фридерик Шопен написал 21 ноктюрн для фортепиано в период с 1827 по 1846 гг. Ноктюрны Шопена под номерами 1—18 были опубликованы при жизни композитора. 19 и 20 ноктюрны были опубликованы после смерти композитора. 21 ноктюрн до 1870 года не считался ноктюрном. 

Существует так называемый ноктюрн № 22 (в до-диез миноре), опубликованный петербургским нотоиздателем Бютнером в конце 1850-х гг. без ссылки на рукопись (до сих пор его принадлежность Шопену не подтверждена).

Ноктюрны Шопена входят в золотой репертуар пианистов всего мира. Одним из наиболее известных ноктюрнов является № 2 из опуса 9. Созданы переложения некоторых ноктюрнов для других инструментов, в том числе: для скрипки и фортепиано (Шопен—Сарасате № 2 оп. 9, Шопен—Ауэр оп. 72, Шопен—Мильштейн № 20), делались попытки оркестровки (Римским-Корсаковым, Стравинским).

Список